Eero Salisma (né le  à Hämeenlinna en Finlande - mort le ) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1938, il commence sa carrière avec le Hämeenlinnan Tarmo dans la SM-sarja puis avec le HPK Hämeenlinna.

Son numéro 2 est retiré par le HPK Hämeenlinna.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1938-1939 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||5 ||3 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1940-1941 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||6 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1943-1944 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||5 ||3 ||2 ||5 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1944-1945 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||8 ||8 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1945-1946 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||6 ||20 ||4 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1946-1947 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||22 ||5 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1947-1948 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||6 ||12 ||1 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1948-1949 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||12 ||3 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1949-1950 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||6 ||3 ||2 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1950-1951 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||  
|- 
|1951-1952 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||6 ||6 ||4 ||10 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1952-1953 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||10 ||6 ||2 ||8 ||9 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1953-1954 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||10 ||3 ||2 ||5 ||11 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1954-1955 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||7 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1955-1956 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||8 ||2 ||1 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1956-1957 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||8 ||3 ||4 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1957-1958 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||8 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1958-1959 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||10 ||2 ||3 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1959-1960 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1916
Décès en juillet 1998
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Hämeenlinnan Tarmo
Joueur du HPK Hämeenlinna
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 81 ans